Indonesië
 Patuk (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Patuk (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta